Трендафилов () — болгарская фамилия. Известные носители:

 Трендафилов, Димитр (род. 1967) — болгарский футболист, нападающий.
 Трендафилов, Стефан (род. 1971) — болгарский боксёр.